Obhájcem titulu byla nejvýše nasazená švédsko-australská dvojice Jonas Björkman a Todd Woodbridge, která vypadla ve druhém kole s českým párem Tomáš Cibulec a Daniel Vacek.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrála devátá nasazená bahamsko-kanadská dvojice Mark Knowles a Daniel Nestor, když v boji o titul zdolala francouzský pár Michaël Llodra a Fabrice Santoro po výsledku 7–64, 6–3.

Nasazení párů 
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (2. kolo)
  Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Jiří Novák /  David Rikl (2. kolo)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (čtvrtfinále)
  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (3. kolo)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (3. kolo)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (čtvrtfinále)
  'Mark Knowles /  Daniel Nestor (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  David Adams /  Jeff Tarango (3. kolo)
  Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Martin Damm /  David Prinosil (čtvrtfinále)
  Wayne Ferreira /  Jevgenij Kafelnikov (2. kolo)
  Wayne Arthurs /  Michael Hill (2. kolo)
  Byron Black /  Sjeng Schalken (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk čtyřhry mužů na atpworldtour.com

Australian Open 2002